Prominenz (von  „hervorragen“) steht für:

 Prominenz, die Gesamtheit der prominenten Persönlichkeiten

 in der Medizin ein deutliches Hervorstehen, z. B. Kinnprominenz
 Prominenz (Linguistik), in der Linguistik hervorstechende, akzentuierende Teile der Sprache
 in der Geographie die Schartenhöhe eines Berges